Arkansas City kan syfta på:

Arkansas City, Arkansas
Arkansas City, Kansas